Pierre Hamon est le nom de différentes personnes :
 Pierre Hamon (vers 1530-1569), maître écrivain français ;
 Pierre Hamon (1956-), flûtiste à bec, cofondateur et codirecteur de l'ensemble Alla francesca.

Voir aussi 
 Pierre-Paul Hamon (1817-1860), peintre français